126. længdegrad kan henvise til:

 126. vestlige længdekreds
 126. østlige længdekreds